Dalio ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Dalio (1900–1983), französischer Schauspieler
 Ray Dalio (* 1949), US-amerikanischer Unternehmer

Siehe auch:
 Daliot